Куды́мкар () — топоним в Пермском крае России.

 Кудымкар — город,  административный центр Коми-Пермяцкого округа. 
 Кудымкар (аэропорт) — аэропорт местных воздушных линий города Кудымкар.